Монбель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Монбель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер